Nové Hrady is de naam van een tweetal gemeenten in Tsjechië:
 Nové Hrady (okres Ústí nad Orlicí), gemeente in okres Ústí nad Orlicí
 Nové Hrady (okres České Budějovice), stad in okres České Budějovice